مصر. (произносится «маср», Punycode: .xn--wgbh1c) — арабоязычный национальный домен верхнего уровня для Египта. Начал работать 5 мая 2010 года. В доменных именах в مصر. допускаются символы арабского письма, цифры (как арабские, так и индо-арабские) и дефис.

См. также 
 .eg
 السعودية.
 امارات.

Примечания

Ссылки 
 

2010 год в Египте
Появились в 2000-е годы в Египте